Канра:
 Канра (уезд) — уезд префектуры Гумма, Япония.
 Канра (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Канра префектуры Гумма.